Wikén ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Wikén (* 1989), schwedische Skilangläuferin
 Olle Wikén (1911–1980), schwedischer Skispringer